Зидине могу бити:

 Зидине, високи и дебели зидови утврђених грађевина, бедеми
 Цариградски бедеми, зидине Константинопоља 
 Двоструки бедеми Теодосија II, Теодосијеве зидине

или

 Зидине (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Зидине (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Зид